Csehország
 Loděnice, település a Berouni járásban
 Loděnice, település a Brno-vidéki járásban
 Loděnice, Holasovice településrésze az Opavai járásban